Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2004 avgjordes i Maribor i Slovenien under perioden 10-15 februari 2004 och var det 23:e världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2004 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2003/2004
Internationella sportevenemang i Slovenien
2004 i Slovenien
Alpin skidsport i Slovenien
Sport i Maribor
2004